Feng-ch’eng-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jianguang, ort, Jiangxi, 
 Fengcheng (ort), Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar